Арон Бьяднасон (; ) — исландский футболист, нападающий шведского «Сириуса».

Клубная карьера 
Является воспитанником столичного «Троттюра», где прошёл весь путь от детской команды до основной. В 2012 году начал взрослую карьеру в составе клуба в первой исландской лиге, где за полтора сезона провёл 15 игр. Летом 2013 года стал игроком «Фрама», выступающего в Избранной лиге. 11 августа он дебютировал в чемпионате Исландии в матче с «Акранесом», появившись на поле в конце второго тайма. Через неделю в финальном матче кубка страны против «Стьярнана» появился на поле за пять минут до конца основного времени матча. Два тайма и дополнительное время встречи завершились результативной ничьей 3:3, а в серии послематчевых пенальти «Фрам» оказался сильнее соперника.

Перед началом сезона 2015 года перешёл в «Вестманнаэйяр», с которым дошёл до финала кубка, где проиграл «Валюру». С 2017 по 2019 был игроком «Брейдаблика», с которым в 2018 году также уступил в финале «Стьярнану», а также завоевал серебряный медали чемпионата.

8 июля 2019 года перебрался в венгерский «Уйпешт». 3 августа в матче первого тура с «Академией Пушкаша» дебютировал в чемпионате Венгрии, выйдя на замену в середине второго тайма. В марте 2020 года вернулся в Исландию, на правах аренды перейдя в «Валюр». Бьяднасон провёл за клуб 18 матчей, в которых забил 7 мячей. По итогам сезона клуб занял первую строчку в турнирной таблице и стал чемпионом страны.

6 февраля 2021 года стал игроком шведского «Сириуса», подписав с клубом контракт на четыре с половиной года. Дебютировал за клуб 28 февраля в игре группового этапа кубка Швеции против «Треллеборга», заменив на 59-й минуте Юхана Карлссона.

Достижения 
Фрам
 Обладатель Кубка Исландии: 2013

Вестманнаэйяр
 Финалист Кубка Исландии: 2016

Брейдаблик
 Серебряный призёр чемпионата Исландии: 2018
 Финалист Кубка Исландии: 2018

Валюр
 Чемпион Исландии: 2020

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
Профиль игрока на официальном сайте «Сириуса»

Футболисты Исландии
Игроки ФК «Троттюр»
Игроки ФК «Фрам»
Игроки ФК «Вестманнаэйяр»
Игроки ФК «Брейдаблик»
Игроки ФК «Уйпешт»
Игроки ФК «Валюр»
Игроки ФК «Сириус»